Делирио има више значења:

 Делирио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Делирио (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Делирио (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику